Świnki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Świnki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Świnki, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Świnki, un village dans la voïvodie de Lubusz.